— аниме-сериал, выпущенный студией Satelight в 2001 году. Сюжет разворачивается вокруг Дзюны Ариёси, старшеклассницы, избранной быть «аватаром времени» для защиты умирающей Земли. Имя Арджуна это отсылка к легендарному герою индийского эпоса — «Махабха́рата». При создании сериала, аниматоры были вдохновлены писанием Бхагавад-гиты, индуизмом и индийской культурой в целом, в сериале чётко прослеживаются элементы пантеизма, а многие персонажи олицетворяют реальных индуистских богов. Режиссёр сериала — Сёдзи Кавамори выбрал местом действия город Кобе, из-за личной любви к этому городу, так в сериале демонстрируются известные здания города.

Сюжет 
Дзюна вместе со своим парнем решает покинуть суетный мегаполис и совершить поездку по японскому морю. Однако во время поездки происходит авария и Дзюна умирает. В форме духа девушка наблюдает, как Земля медленно умирает из-за того, что её терзают червеподобные существа «Рааджа», сплетая планету. Перед покойной девушкой появляется Крис, и обещает вернуть её к жизни, если Дзюна будет защищать планету. Она согласилась и возродилась в образе аватара времени, отныне наделённая большой силой. Девушке будет помогать тайная организация «СИИД», которая охотится на червей, чтобы спасти Землю.

Персонажи
 — Главная героиня истории и ученица 10 класса школы. Погибла во время аварии и воскрешена Крисом, чтобы спасти планету, после чего девушка приобрела огромные силы и в человеческой форме сохраняет зелёную магатаму на лбу. Несмотря на это, Дзюна по характеру остаётся обыкновенным подростком и в начале испытывает трудности в принятии решения, когда вопрос встаёт о спасении Земли. Имеет сложные отношения с матерью и сестрой, и не может определится с Токио, который с трудом понимает чувства Дзюны.
Сэйю: Мами Хигасияма

 — Крис — могущественный дух, в теле мальчика. После возрождения Дзюны, стал очень слабым, но все еще может покинуть своё тело, когда того требует ситуация. Всегда остаётся добрым, особенно с Дзюной, даже если она не понимает смысл его слов.
Сэйю: Юдзи Уэда

 — Сирота, когда то давно её спас Крис, после чего Синди стала преданной ему. Обладает способностями телепатии и выступает переводчиком Криса. Испытывает открытую неприязнь с Дзюне и всё время говорит ей гадости, и наговаривает на неё, когда Дзюны нет рядом.
Сэйю: Маюми Синтани

 — Обыкновенный подросток, который любит видео-игры и фастфуд. Всегда находится рядом с Дзюной, стремится защитить и помочь ей, хотя понимает, что со своими силами абсолютно бессилен.
Сэйю: Томокадзу Сэки

 — Одноклассница и подруга Дзюны с Токио. Не знает о том, что Дзюна стала аватаром времени, однако старается помочь девушке в проблемах её личной жизни. Саюри сильно влюблена в Токио, хотя не показывает этого, и также осознаёт, что Токио вместе с Дзюной и поэтому Саюри остаётся только бороться со своими чувствами. Сам же Токио не проявляется признаков любовных отношений с Саюри.
Сэйю: Ая Хисакава

Медия

Аниме
Сериал транслировался по телеканалу TV Tokyo с 9 января по 27 марта 2001 года. Всего было выпущено 12 серий аниме. Композитор звукового сопровождения — Ёко Канно.

Список серий аниме

Критика

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница аниме на сайте Bandai Visual
 Обзор сериала на сайте Animerica 

Satelight